Duvernay steht für:

 Duvernay (Laval), ein Stadtteil der kanadischen Stadt Laval (Québec) in der Provinz Québec

Duvernay ist der Familienname folgender Personen:

 Devin Duvernay (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Laurent Duvernay-Tardif (* 1991), kanadischer American-Football-Spieler